Пјенчин може бити:

 Пјенчин (Јаблонец на Ниси), насељено мјесто у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република
 Пјенчин (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Пјенчин (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република